Тяпушкин — фамилия.
 Тяпушкин, Алексей Александрович (1919—1988) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Тяпушкин, Дмитрий Альбертович (род. 1964) — советский, российский и украинский футболист; тренер.